Il doppio femminile  del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Helena Suková che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Robin White 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Assente
 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Robin White (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (secondo turno)
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (terzo turno)

 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (secondo turno)
 Raffaella Reggi /  Elna Reinach (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (secondo turno)
 Eva Pfaff /  Anne Smith (terzo turno)
 Penny Barg /  Mareen Louie-Harper (terzo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Larisa Neiland (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1990